Lynnville (Illinois)
 
 Lynnville (Iowa)
 Lynnville (Tennessee)

Homonymie de localités aux États-Unis